Mecze piłkarskiej drużyny A.C. Milan w rozgrywkach nieoficjalnych.

Turnieje w kolejności chronologicznej.

Turnieje krajowe

Medal Króla

Piłka Dapplesa

Puchar Chiasso 
3 edycje towarzyskiego turnieju rozgrywanego w szwajcarskim Chiasso.

Puchar Federalny 
Jedna edycja turnieju w sezonie 1915/16.

Trofeum Berlusconiego

Turnieje międzynarodowe

Puchar Mitropa

Puchar Łaciński

Puchar Przyjaźni

Puchar Alp

Mundialito 
Nieoficjalne mistrzostwa świata organizowane przez Silvia Berlusconiego.

Przypisy

Bibliografia 
 Internetowy serwis RSSSF:
 Historia Pucharu Łacińskiego
 Historia Pucharu Mitropa
 Historia Pucharu Chiasso
 Serwis Milan Club Larino:
 Milan w Pucharze Chiasso
 Carlo Fontanelli, Più che uno scudetto. La palla dapples, seria "La biblioteca del Calcio", wyd. Geo Edizioni, 2000

Zobacz też 
 Puchar Łaciński
 Puchar Mitropa
 Trofeum Berlusconiego

A.C. Milan